Гербен Тейссен (; род. , Генк, Бельгия) — бельгийский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик, выступающий с 1 июля 2019 года за команду мирового тура «».

Достижения

Трек 

 2015
 1-й  Чемпион Бельгии — Мэдисон (юниоры)
 3-й  Чемпионат мира — Гонка по очкам (юниоры)
 2016
 1-й  Чемпион Бельгии — Гонка по очкам (юниоры)
 1-й  Чемпион Бельгии — Омниум (юниоры)
 2017
 1-й  Чемпион Европы — Гонка на выбывание 
 8-й Чемпионат мира — Командная гонка преследования

Шоссе 

 2016
 1-й — Этапы 1 и 1 Трофей Карлсберга (юниоры)
 2017
 1-й Grand Prix de la ville de Saint-Nicolas
 2-й Гойксе Пейл
 3-й Ronde van Zuid-Holland
 3-й Париж — Тур U23 
 7-й Ronde van Overijssel
 7-й Эшборн — Франкфурт U23
 2018
 1-й  Чемпион Бельгии — Командная гонка с раздельным стартом
 1-й  Чемпион Бельгии — Групповая гонка 
 1-й Брюссель — Зепперен
 1-й Zuidkempense Pijl
 5-й Париж — Труа

Ссылки 
 Тейссен, Гербен на FirstCycling
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии